Nairobi peut faire référence au Kenya à :
 la capitale Nairobi ;
 au comté de Nairobi ;
 la zone de Nairobi ;
 au club de football de Nairobi City Stars.

Nairobi peut faire référence au personnage joué par Alba Flores dans la série la casa de papel.
Homonymie de toponyme